Nenec – gruppo etnico
 Lingua nenec – lingua uralica
 Circondario autonomo dei Nenec – circondario autonomo nell'Oblast' di Arcangelo (Russia)
 Circondario autonomo Jamalo-Nenec – circondario autonomo nell'Oblast' di Tjumen' (Russia)
 Circondario Dolgano-Nenec – ex circondario autonomo nel Territorio di Krasnojarsk (Russia)